Korps Luchtwachtdienst, een Nederlands militair netwerk van uitkijkposten 
 Liberaal-Democratisch Congres, een Poolse politieke partij.